De achternaam Verlinden is een geoniem en verwijst naar een plaats waar één of meerdere lindes groeiden.

Varianten als achternaam zijn: Van de(r) Linden, Van de(r) Linde, Van de Linde, Van Linde, Van der Lynden, Von der Linden, Van Terlinden, Verlinde(n), Verlynde, Verlijnde en Verlende.

Bekende naamdragers 
 André Verlinden, Belgisch wielrenner
 Charles Verlinden, Belgisch historicus en mediëvist
 Dany Verlinden, Belgisch voetballer
 Emma Verlinden, Belgisch actrice
 Géry Verlinden, Belgisch wielrenner
 Jan Verlinden, Belgisch voetballer
 Jan Willem Verlinden, Nederlands politicus
 Joeri Verlinden, Nederlands zwemmer
 Joseph Verlinden, Belgisch arbeider, smid, syndicalist en politicus
 Karl Verlinden, Belgisch bestuurder
 Laura Verlinden, Belgische actrice
 Mandus Verlinden, Belgisch politicus
 Peter Verlinden, Belgisch journalist en schrijver
 Pieter Verlinden, Belgisch sonorisator en componist
 Rob Verlinden, Nederlands presentator
 Sophie Verlinden, Belgische atlete

Zie ook 
 Verlinde (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam